

Codici 
 SUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sui (Pakistan)
 sul – vecchio codice ISO 639-3 della lingua surigaonon

Altro 
 SUL – sigillo concesso nel 1406 dal re Ladislao di Durazzo agli orefici della città di Sulmona per punzonare le opere d'oro e d'argento
 SUL – sigla della Suomen Urheiluliitto, federazione finlandese di atletica leggera

Altri progetti